Il ritorno di Gorgo è il titolo alternativo utilizzato per distribuire diversi film:

Il ritorno di Gorgo (1967) – Il figlio di Godzilla
Il ritorno di Gorgo (1969) – Gojira Minilla Gabara - All kaijū daishingeki
Il ritorno di Gorgo (1976) – riedizione de Il figlio di Godzilla